Tomice (gromada w powiecie pleszewskim) (powiat jarociński/pleszewski)
 Tomice (gromada w powiecie wadowickim)